Nappe bezeichnet:

 Nappe, ein Begriff aus der Geologie siehe Tektonische Decke
 Nappe d’eau ein Begriff aus der Architektur und Gartenkunst
 Ein französischer Begriff für das Überziehen einer Speise mit einer Soße siehe Nappieren

Ist der Name folgender Personen
 Hermann Nappe ehemaliger Bürgermeister von Itzehoe